Distrikt Rinteln ist der Name folgender Verwaltungseinheiten im Königreich Westphalen:

 Distrikt Rinteln (Departement der Weser)
 Distrikt Rinteln (Departement der Leine)